Соревнования в скоростном спуске среди женщин на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2017 года в Санкт-Морице прошли 12 февраля. Трасса — Энгиадина (Engiadina). Начало — 11:15 по местному времени. В стартовом протоколе 38 спортсменок из 17 стран (не более 4 спортсменок от страны, действующая чемпионка имеет отдельный допуск). До финиша все участницы.

Старт на высоте 2745 м, финиш — 2040 м (перепад высот — 705 м). Длина трасса — 2633 м.

Чемпионка мира 2015 года в этой дисциплине словенка Тина Мазе завершила карьеру в январе 2017 года и не выступала. Также не выступали серебряный призёр 2015 года Анна Файт (не была включена в сборную Австрии в этой дисциплине) и бронзовый призёр Лара Гут (получила травму во время тренировки слалома в рамках комбинации двумя днями ранее и досрочно завершила сезон 2016/17).

Основной фавориткой считалась 26-летняя словенка Илка Штухец, которая выиграла три скоростных спуска в Кубке мира 2016/17. Она и стала первой, на 0,40 сек опередив австрийку Штефани Фенир, которая ни разу до этого не попадала в тройку лучших на этапах Кубка мира в скоростном спуске. И для Штухец, и для Фенир эти медали стали первыми в карьере на чемпионатах мира. Бронзу выиграла знаменитая Линдси Вонн, эта медаль стала для неё седьмой в карьере на чемпионатах мира (четвёртой в скоростном спуске).

Всего на 0,07 сек от Вонн отстала итальянка София Годжа, которая допустила серьёзную ошибку перед самым финишем (после одного из виражей у неё скрестились лыжи), которая и стоила ей награды.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 FIS World Ski Championships - Ladies' Downhill. 12.02.2017
 Результаты

Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2017